Mistrzostwa Azji w zapasach w 2010 roku rozegrano w stolicy Indii, Nowym Delhi w dniach od 12 do 16 maja.

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Wyniki kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w zapasach
2010 w zapasach
Zapasy w Indiach